Афанасьев, Александр Михайлович:
 Афанасьев, Александр Михайлович (1938—2010) — российский физик.
 Афанасьев, Александр Михайлович (род. 1965) — депутат российской Государственной думы.